Шустицкий — фамилия:

 Шустицкий, Николай Александрович — российский медик-уролог, кандидат медицинских наук, автор более 20 научных работ.
 Шустицкий, Сергей Юрьевич (род. 1958) — советский и российский музыкант, телеведущий, шоумен.

См. также 
 Шустер
 Шустовы